Иверие́ли () — грузинское имя, распространено в виде фамилии. Известные носители:

 Анфим Иверский (Антимоз Ивериели, ок. 1650 — 1716) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Унгро-Валахийский, священномученик.
 Ивериели, Каха Важович и Ивериели, Паата Важович (казнены в 1984 году) — советские террористы, братья.